Léry ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Léry (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or, Frankreich
 Léry (Eure) im Département Eure, Frankreich
 Léry (Québec) in der Provinz Québec, Kanada

Personen:
 Jean de Léry, französischer calvinistischer Theologe, Reisender und Schriftsteller